FC kan syfta på:

 FC – IATA:s kod för Finncom Airlines
 Far Cry – ett datorspel från 2004 utvecklat av Crytek
 Flip chip – ett okapslat kiselchip monterat upp och ned
 FC – förkortning för engelska: Football Club, tyska: Fuβballclub, se fotbollsklubb
 FC – en svensk organisation för flygutprovning och utformningen av flygplans taktiska uppträdande, se Försökscentralen
 FC – ett uttryck som används i kampsport, se (fullkontakt)
 FC – förkortning för Fartygschef
 FC – förkortning för Nintendo Entertainment System Family Computer, se Famicom